De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2004 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 13 juni 2004 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Catalonië